Борис Иванович Сергеев (; род. 1941) — советский и украинский учёный-гидротехник, доктор технических наук, профессор.

Автор многих научных трудов, изобретений и патентов.

Биография 
Родилcя 12 июня 1941 года в селе Омутинском Тюменской области.

Образование 
В 1965 году окончил факультет водных путей и портов кафедры гидротехнических сооружений Новосибирского института инженеров водного транспорта (ныне Сибирский государственный университет водного транспорта).

В 1968 году в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте (ныне Новочеркасская государственная мелиоративная академия) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мягкие плотины и возможности и их использование при регулировании местного стока». Там же в 1974 году защитил докторскую диссертацию «Мягкие конструкции гидротехнических сооружений».

Деятельность 
По окончании вуза, в 1965—1968 годах работал инженером, старшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора и ассистентом кафедры гидротехнических сооружений Новосибирского института инженеров водного транспорта.

После защиты кандидатской диссертации, в 1969—1976 годах — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры гидротехнических сооружений, оснований и фундаментов Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. В 1976—1980 годах — руководитель отдела гидротехнических сооружений Южного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации.

С 1980 года Б. И. Сергеев работал в следующих высших учебных заведениях:
 1980—1989 годы — заведующий кафедрой гидравлики, декан гидромелиоративного факультета Днепропетровского сельскохозяйственного института (ныне Днепровский государственный аграрно-экономический университет);
 1989 год — профессор кафедры гидравлики и водоснабжения Днепропетровского института инженеров транспорта (ныне Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры);
 1989—1992 годы — заведующий кафедрой гидромелиорации и гидротехнических сооружений, проректор по учебной работе Симферопольского филиала Днепропетровского инженерно-строительного института.

После распада СССР, в 1992—1997 годах — заместитель руководителя Крымского отделения Национальной академии наук Украины, в 1997—1999 годах — заместитель директора по маркетингу Научного центра проблем моделирования в экологии и рекреационной географии Национальной академии наук
Украины.

С 1999 года — вновь на педагогической работе:
 1999—2001 годы — профессор кафедры экономики и менеджмента, декан экономического факультета Крымского института бизнеса;
 2001—2003 годы — заместитель директора по учебной и научной работе, профессор кафедры экономики и менеджмента Крымского центра Европейского
университета финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса;
 2003—2014 годы — профессор, заведующий кафедрой маркетинга Киевского национального экономического института им. В. Гетьмана (ныне Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана);
 с 2015 года — профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского; руководит магистратурой.

Заслуги 
 Награждён медалями, в числе которых «За освоение целинных земель» (1956), а также золотая (1977), серебряная (1978) и бронзовые (1979, 1985) медали ВДНХ СССР.
 Лауреат премии Автономной Республики Крым (1999).

Примечания

Ссылки 
 Профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского
 Два юбилея

Выпускники Сибирского университета водного транспорта
Преподаватели Сибирского университета водного транспорта
Преподаватели Новочеркасской государственной мелиоративной академии
Преподаватели Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета
Преподаватели Приднепровской академии строительства и архитектуры
Преподаватели Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Лауреаты премии Автономной Республики Крым